Garini ima više značenja:
 Garini, Alessandria
 Garini, Cuneo